Il doppio maschile  del torneo di tennis Dubai Tennis Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Martin Damm e Radek Štěpánek che hanno battuto in finale Jonas Björkman e Fabrice Santoro 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Wayne Black /  Kevin Ullyett (primo turno)

 Mahesh Bhupathi /  Todd Woodbridge (semifinali)
 Jonas Björkman /  Fabrice Santoro (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2005